Mchowo bezeichnet Dörfer in Polen:
 Mchowo (Babiak), Dorf der Gmina Babiak in der Woiwodschaft Großpolen
 Mchowo (Przasnysz), Dorf der Gmina Przasnysz in der Woiwodschaft Masowien